Бейфилд — населённый пункт в округе Бейфилд. Является основным местом доступа к общине Ла-Пуэнт, расположенной на острове Мадлен.

История 
Бейфилд был назван в 1856 году в честь Генри Бейфилда, Британского Королевского топографического инженера, который исследовал эти места в 1822-23 годах. Почтовое отделение работает в Бейфилде с 1856 года.

Культура 
Морской музей Бейфилда и Музей наследия Бейфилда являются двумя музеями города. Также присутствуют несколько художественных галерей. Рядом находится 950-местный театр, известный как Big Top Chautauqua.

В первые выходные февраля на островах архипелага проходят гонки на ездовых собаках. Это самая большая гонка на собачьих упряжках на Среднем Западе, где ежегодно соревнуются от 50 до 75 команд.

Население 
 1880—495
 1890—1373
 1900—1689
 1920—1441
 1930—1195
 1940—1212
 1950—1153
 1960—969
 1970—874
 1980—778
 1990—686
 2000—611
 2010—487
 2018—477

Галерея

Примечания 

Города Висконсина
Населённые пункты округа Бейфилд